LiteDiary — надзвичайно проста система керування вмістом, орієнтована на створення блоґів та енциклопедій знань (вікі). Система працює на PHP 5-ї (та новіше) версії з використанням баз даних MySQL. Ліцензія — пропрієтарна. Функціонал заточено під створення блоґів або інформаційних проектів. Станом на 23 червня 2020 року сайт проекту був недоступний.

Походження назви 
Власне назва LiteDiary (lite, light — легко, diary — щоденник) — свідчить про першочергову орієнтацію системи на просте керування блоґом — на противагу іншим функціональнішим, проте ускладненим у керуванні CMS.

Властивості 
 Робота на основі бази даних MySQL через власні PHP-бібліотеки
 Максимально спрощене керування матеріалами сайту та їх категоризацією
 Спрощене внутрішнє перелінкування будь-яких матеріалів — статей та сторінок — сайту у вікі-стилі
 Наявність власного візуального текстового редактора, подібного до MS Word
 Опціональне використання технології Ajax для динамічного керування налаштуваннями та перегляду вмісту
 Повна відповідність вебстандартам W3C — XHTML1.0 Strict, CSS 3
 Використання стрічок новин для простого слідкування за новими матеріалами та відгуками відвідувачів
 Повна підтримка української мови (за допомогою автоматичного мовного пакета)
 Підтримка використання різних тем оформлення — стилів та скінів
 Наявність оптимізації під пошукові системи — у вигляді інтерфейсу керування robots.txt, генератори карти сайту та ін.

Посилання 
 Український сайт проекту  

Системи керування вмістом